Алзамай:

 Алзамай — город в Иркутской области России.
 Алзамай — станция Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области.
 Алзамай — река в Иркутской области, правый приток реки Кова, бассейн Ангары.

 См. также
 Старый Алзамай